Die Scottish Football League Division One wurde 1914/15 zum 22. Mal ausgetragen. Es war zudem die 25. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 15. August 1914 und endete am 27. April 1915. In der Saison 1914/15 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt zwölften Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. In dieser Saison stieg keine Mannschaft ab, nachdem alle erstklassigen Klubs wiedergewählt worden waren. Torschützenkönige wurden mit jeweils 29 Treffern Tom Gracie von Heart of Midlothian und James Richardson von Ayr United.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1914/15 bei statto.com
 Scottish Division One 1914/15 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1914/15
1914 15